Alro puede referirse a:

 la localidad danesa de Alrø; o
 el alro, planta de la familia de las berberidáceas.